Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года Европейским шахматным союзом (). Турниры проходят по швейцарской системе. Кроме титула чемпиона Европы, на них разыгрываются путёвки на Кубок мира.

При дележе первого места и мест квалифицирующихся на Кубок мира, за исключением 1-го первенства Европы, где победитель был определён по коэффициенту Бухгольца, используют тай-брейк.

Предыстория 
Первыми неофициальными чемпионатами Европы считаются турниры, проведённые в Штутгарте в 1939 г., а также в Мюнхене в 1941 и 1942 гг., организованные президентом Шахматного союза Великой Германии () Эрхардтом Постом (). Соревнования 1939 и 1941 гг. назывались "европейскими турнирами" (), а соревнование 1942 г. прямо позиционировалось как чемпионат Европы (). Из-за Второй мировой войны в турнирах не смогли принять участие шахматисты стран, воюющих с Германией, а также еврейские шахматисты. Эти турниры были простой манифестацией нацистской пропаганды и никогда официально не являлись чемпионатами Европы.

В турнире 1939 г. победил представлявший Германию Е. Д. Боголюбов (7½ из 11), серебряным призером стал немец К. Рихтер (7), еще 4 участника поделили 3—6 места.

В турнире 1941 г. победил шведский шахматист Г. Штольц (12 из 15), 2—3 места поделили А. А. Алехин и еще один швед Э. Лундин (по 10½).

В турнире 1942 г. 1-е место занял представлявший Францию А. А. Алехин (8½ из 11), серебро досталось П. П. Кересу из Эстонии (7½), Е. Д. Боголюбов, К. Рихтер и Я. Фолтыс поделили 3—5 места.

Чемпионаты Европы

Призёры мужских чемпионатов Европы

Призёры женских чемпионатов Европы

Ссылки 

Таблицы на сайте The Week in Chess
 2000: 1-е первенство Европы
 2001: 2-е первенство Европы
 2002: 3-е первенство Европы
 2003: 4-е первенство Европы
 2004: 5-е первенство Европы
 2005: 6-е первенство Европы
 2006: 7-е первенство Европы
 2007: 8-е первенство Европы

Официальные страницы чемпионатов
 2008: 9-е первенство Европы
 2009: 10-е первенство Европы
 2010: 11-е первенство Европы
 2013: 14-е первенство Европы
 2014: 15-е первенство Европы
 2015: 16-е первенство Европы
 2022: 22 Женский Чемпионат Европы

Чемпионаты Европы по шахматам
 
Шахматы в Европе